Britt Hagman kan avse någon av följande personer:
Britt Hagman (skådespelare) (1927–2015), barnskådespelare, sångare och journalist, dotter till Emy och Carl Hagman
Britt Hagman (hembygdsforskare) (född 1932), hembygdsforskare och författare från Örby